Натанзон — фамилия еврейского происхождения.

  (1808—1875) — львовский раввин и талмудист.
 Натанзон, Этя Шулимовна (1920—1998) — молдавский советский педагог и психолог.

См. также 
 Натансон